Sy (België), een plaatsje in de gemeente Ferrières in de Belgische Ardennen
 Sy (Ardennes), een gemeente in het Franse departement Ardennes
 Sy (Mali), een bestuurlijke eenheid (commune) in Mali
 S/Y (Intl), acroniem van Sailing Yacht (Engels)